Финал Кубка УЕФА 1996 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1995/96, 25-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 1 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене. Ответный матч состоялся 15 мая 1996 года, на стадионе «Парк Лескюр» в Бордо. В матче встретились немецкая «Бавария» и французский «Бордо».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1995/1996

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1996
Кубок УЕФА
Май 1996 года
Лига Европы УЕФА 1996
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
События 1 мая
Международные спортивные соревнования в Бордо
Спорт во Франции в 1996 году
Международные соревнования по футболу во Франции
События 15 мая
Спорт в Германии в 1996 году